Карбонерос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Морена. Занимает площадь 58 км². Население — 670 человек (на 2010 год). Расстояние — 60 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Хаэна